Teuber ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Teuber (1903–1971), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Alois Teuber (* 1950), deutscher  Boxfunktionär und Sportmediziner
 Arthur Teuber (1875–1944), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Benjamin Teuber, deutscher Gospieler, Deutscher Meister im Go 2019
 Charlotte Teuber (1923–1998), österreichische Politologin und Kunstwissenschaftlerin
 Christian Teuber (1638–1690), deutscher evangelischer Theologe und Propst  
 Christian Andreas Teuber (1697–1755), deutscher evangelischer Theologe   
 Dieter Teuber (1936–1974), deutscher Maler
 Edith Oellers-Teuber (1923–2015), deutsche Künstlerin
 Emmerich Teuber (1877–1943), österreichischer Pfadfinder
 Eugen Teuber (1889–1958), deutscher Psychologe
 Gottfried Teuber (1671–1739), deutscher evangelischer Theologe und Naturwissenschaftler   
 Gunnar Teuber (* 1967), deutscher Schauspieler
 Hans-Lukas Teuber (1916–1977), deutscher Neuropsychologe
 Heinrich Teuber (1872–1927), deutscher Politiker (SPD, USPD, NKPD)
 Hermann Teuber (1894–1985), deutscher Maler und Graphiker
 Hermann Teuber (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Teuber (1907–1961), deutscher Zahnarzt in Konzentrationslagern und SS-Führer
 Klaus Teuber (* 1952), deutscher Spieleautor
 Klaus Weber-Teuber (* 1960), deutscher Psychologe
 Michael Teuber (1524–1586), deutscher Jurist
 Michael Teuber (Mikrobiologe) (* 1937), deutscher Mikrobiologe
 Michael Teuber (Radsportler) (* 1968), deutscher Radsportler
 Monika Teuber (* 1945), deutsche Schauspielerin, Filmproduzentin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Oskar Karl Teuber (1852–1901), Theaterhistoriker, Journalist und Schriftsteller  
 Ronny Teuber (* 1965), deutscher Fußballtorhüter
 Samuel Christian Teuber (1671–1739), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent   
 Sven Teuber (* 1982), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Teuber-Weckersdorf (1879–1968), österreichischer Offizier und Pfadfinder

Siehe auch:
 Täuber
 Teubert
 Deuber